Stahlschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Stahlschmidt (1831–1902), deutscher Chemiker, Geheimrat und Hochschullehrer
 Hans-Arnold Stahlschmidt (1920–1942), deutscher Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg
 Heinz Stahlschmidt (1919–2010), deutscher Unteroffizier und Befehlsverweigerer
 Johann Christian Stahlschmidt (1740–1826), deutscher Schriftsteller, Pietist und Mystiker
 Johann Peter Stahlschmidt (1751–1833), deutscher Uhrmacher
 Klaus Günter Stahlschmidt (* 1942), deutscher römisch-katholischer Priester
 Max Stahlschmidt (1854–1918), deutscher Landschafts- und Tiermaler sowie Radierer
 Walter Stahlschmidt (* 1940), ehemaliger Bürgermeister von Plettenberg